Theodor Hoenecke, nemški general in vojaški veterinar, * 7. november 1882, † 29. december 1945.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1882
Umrli leta 1945
Nemški generali
Generali Heera (Wehrmacht)
Nemški vojaški veterinarji
Veterani druge svetovne vojne